Išim je lahko:
 Išim, mesto v Sibiriji v Tjumenski oblasti.
 Išim, reka v Sibiriji in Kazahstanu.